Een Garnizoenskerk is een kerkgebouw voor militairen die ter plaatse zijn gestationeerd.

 Garnizoenskerk (Delfzijl), voormalige kerk in Delfzijl
 Garnizoenskerk van Bad Nieuweschans, kerk in Bad Nieuweschans
 Garnizoenskerk van Oudeschans, kerk in Oudeschans
 Garnizoenskerk (Ravenstein), kerk in Ravenstein
 Garnizoenskerk, Ede, Voormalige kerk op de Ginkelse Heide